IJ sau Ij poate fi:

 Ij, oraș în Iran
 Papua de vest, diviziune administrativă în Indonezia, codul ISO 3166-2:ID

Legături externe 
  „IJ” la acronymfinder.com